Пало Марија има више значења:

 Пало Марија (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пало Марија (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику